Chikutō Nakabayashi – pittore giapponese
 Hirotsugu Nakabayashi – calciatore giapponese
 May Nakabayashi – cantautrice giapponese